Semafor kan syfta på:

 Semafor (kommunikation) – ett optiskt signalmedel, avsett att synas på långt håll i dagsljus
 Semafor – en signal vid järnvägshållplats eller en båtbrygga, se plåtstins
Optisk telegraf – ett optiskt signalmedel som var en föregångare till dagens telekommunikationssystem
 Semafor (programmering) – en teknik inom datorprogrammering som används för att begränsa åtkomsten till en delad resurs eller process